Sabine Lisicki era la campionessa in carica ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo per un problema al ginocchio.

Jelena Janković ha sconfitto in finale Angelique Kerber per 3-6, 7-64, 6-1.

Teste di serie 

  Garbiñe Muguruza (ritirata)
  Angelique Kerber (finale)
  Venus Williams (semifinale)
  Jelena Janković (campionessa)
  Samantha Stosur (semifinale)

  Daria Gavrilova (quarti di finale)
  Caroline Garcia (quarti di finale)
  Alizé Cornet (quarti di finale)
  Heather Watson (quarti di finale)

Wildcard 

  Jelena Janković (campionessa)
  Angelique Kerber (finale)

  Samantha Stosur (semifinale)
  Ling Zhang (primo turno)

Qualificate 

  Kateryna Kozlova (primo turno)
  Ana Bogdan (primo turno)
  Irina Ramialison (primo turno)

  Miyu Katō (primo turno)
  Lee Ya-hsuan (secondo turno)
  Jang Su-jeong (primo turno)

Lucky Loser 

  Yuliya Beygelzimer (primo turno)

  Anastasiya Komardina (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Hong Kong Open 2015
WTA Tour 2015